Marrella splendens — вид вымерших членистоногих из класса Marrellomorpha. Миниатюрные донные организмы, чьи ископаемые остатки доминируют в отложениях среднего кембрия сланцев Бёрджес (Британская Колумбия, Канада). К роду Marrella также относят ископаемые остатки, обнаруженные в лагерштеттах Китая — формациях Кайли (провинция Гуйчжоу) и Балан (провинция Хунань).

История изучения 
Marrella splendens — первые ископаемые организмы, обнаруженные и зарисованные первопроходцем сланцев Бёрджес Чарлзом Уолкоттом. При формальном описании вида в 1912 году Уолкотт рассматривал найденного им «кружевного рака» () как необычного трилобита. В 1971 году Гарри Уиттингтон выполнил тщательное переописание животного и на основе его ног, жабр и головных придатков пришёл к выводу, что это не был ни трилобит, ни хелицеровое, ни ракообразное.

Маррелла — один из нескольких уникальных, похожих на артропод организмов из этой знаменитой геологической формации, идентифицированных специалистами. Другими такими существами являются опабиния и Yohoia. Необычные и разнообразные свойства этих созданий на момент их открытия были просто умопомрачительными, а сами же окаменелости в течение описания помогали продемонстрировать, что мягкотелая фауна сланцев Бёрджес была более сложной и многообразной, чем то, что ожидалось ранее.

Строение 

Небольшие беспозвоночные длиной 2,5—19 мм. Передняя часть тела была закрыта узким головным щитом с двумя парами массивных, направленных назад боковых отростков. Также на переднем конце тела располагались две пары членистых антенн; более мощные антенны второй пары обладали меньшей длиной. Туловище состояло из 24—26 сегментов, несущих двуветвистые конечности, и тельсона — терминальной, лишённой конечности лопасти. Наружные ветви конечностей обладали перистым строением и функционировали как жабры, внутренние ветви представляли собой ходные ноги.

Остаётся неясным, каким образом проходила фоссилизация неминерализованных головы и шипов. Марреллы отличаются от трилобитов большим количеством антенн, меньшим числом головных конечностей, а также меньшим количеством члеников в конечностях. Три пары челюстных придатков (характерный признак ракообразных) у маррелл отсутствуют, строение ходных конечностей тоже отличается от такового у раков.

На хорошо сохранившихся экземплярах марреллы обнаружен микроскопический узор, представляющий собой дифракционную решётку. Это говорит о том, что при жизни маррелла имела яркое, красочное туловище, переливавшееся всеми цветами радуги. На окаменелостях этого животного часто наблюдается «тёмное пятно» — вероятно, выдавленное при фоссилизации содержимое кишечника или следы жидкости, высвобождавшейся при разложении остатков.

Палеоэкология 
Предполагается, что маррелла была бентосным (то есть придонным) морским падальщиком и питалась детритом и прочими органическими частицами и остатками. Известна одна исключительная окаменелость, запечатлевшая животное в момент линьки.

Таксономия 
Сейчас марреллу считают членистоногим из стем-группы, иными словами, она имеет предка, общего с большинством современных представителей данного типа. Несмотря на своё сходство с трилобитами, она близка к ним не более, чем к любой другой группе членистоногих.

Места и древность находок 
Маррелла — наиболее часто встречающаяся окаменелость в сланцах Бёрджес, окаменелости данного существа были найдены в формации Стивена (), пачке Walcott Quarry (). Большинство экземпляров нашли в так называемом «Захоронении маррелл» (), тонком ярусе, но они весьма распространены и в большинстве других обнажений сланцев. Всего было обнаружено более 25 тыс. экземпляров; 5028 из них нашли в так называемом «пласте филоподов», где они составляют 9,56 % от общего числа окаменелостей. Обитало это существо на нашей планете примерно 520 миллионов лет назад, на протяжении марджуманского века () среднекембрийской эпохи.

Маррелломорфы — схожие с марреллой организмы — широко распространены в других породах кембрийского периода, а иногда их находят даже в отложениях девона.

Примечания

Ссылки 
 Marrella splendens. Burgess Shale Fossil Gallery. Virtual Museum of Canada. 2011.
 

Вымершие членистоногие
Членистоногие кембрийского периода
Фауна сланцев Бёрджес
Фоссилии, описанные в 1912 году